Pass kan syfta på:

 Pass – en identitetshandling
 Pass (arkitektur) – en typ av dekoration inom arkitektur
 Pass – en typ av bud i kortspel, se Bud (kortspel)
 Passgång – en gångart
 Arbetspass – sammanhängande tidsperiod för att vara vis sitt arbete
 Bergspass – en passage mellan två bergsbranter
 Vattenpass – ett snickeriverktyg
 pass- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan

Se även 
Passning